Schuur ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Schuur (* 1953), US-amerikanische Jazzsängerin  und Jazzpianistin
 Grietje Dieterman-Schuur († 2015), niederländische Eisschnellläuferin
 Heinrich Schuur (* 1937), deutscher Flottillenadmiral

Schuur steht für:
 Schuur (Haarlem)